|-
| 160701 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160702 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160703 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160704 - ||  || 9 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160705 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160706 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160707 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160708 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160709 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160710 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160711 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160712 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160713 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160714 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160715 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160716 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160717 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160718 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160719 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160720 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160721 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160722 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160723 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160724 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160725 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160726 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160727 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160728 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160729 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160730 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160731 - ||  || 31 august 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160732 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160733 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160734 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160735 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160736 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160737 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160738 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160739 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160740 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160741 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160742 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160743 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160744 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160745 - ||  || 4 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 160746 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160747 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160748 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160749 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160750 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160751 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160752 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160753 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160754 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160755 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160756 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160757 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160758 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160759 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160760 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160761 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160762 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160763 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160764 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160765 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160766 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160767 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160768 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160769 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160770 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 160771 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160772 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160773 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160774 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160775 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160776 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160777 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160778 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160779 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160780 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160781 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160782 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160783 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160784 - ||  || 29 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160785 - ||  || 25 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 160786 - ||  || 29 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160787 - ||  || 23 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160788 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160789 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160790 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160791 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160792 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160793 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160794 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160795 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160796 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160797 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160798 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160799 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160800 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-